

Prénom 
Iwa est un prénom japonais.

Toponyme 

 Iwa, un village du Cameroun ;
 Iwa, un des villages cachés du manga Naruto.

Sigle 
 Integrated Windows Authentication, en informatique, un protocole d'authentification ;
 International Water Association, un organisme basé à Londres qui regroupe les professionnels de l'eau.